Dressel peut désigner :
 Caeleb Dressel (1996-), nageur américain ;
 Heinrich Dressel  (1845-1920), archéologue et un épigraphiste allemand ;  dont :
 amphores de type Dressel
 Wally Dressel (1893-1940), nageuse allemande.